Bash steht für:
 Bash (Shell), eine in unixoiden Betriebssystemen verwendete Shell

Bash  ist der Familienname folgender Personen:
 Baby Bash (* 1975), US-amerikanischer Rapper
 Dana Bash (* 1971), US-amerikanische Journalistin
 Johanna Bash-Liechti (1907–1980), Schweizer Chemikerin und Ärztin
 Kenower W. Bash (1913–1986), US-amerikanisch-schweizerischer Psychiater

Siehe auch:
 Bashing